Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 3000 meter vrouwen (junioren)

Ontwikkeling wereldrecord 3000 meter 

 * Verreden in kwartetstart

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 3000 meter vrouwen (junioren)

3000 vrouw junior
3000 meter schaatsen